Vratislav I. může označovat některou z těchto osob:

 Vratislav I. (asi 888–921) – jeden z prvních známých knížat z rodu Přemyslovců, otec sv. Václava a Boleslava I.
 Vratislav II. (1033–1092) – přemyslovský kníže a od korunovace roku 1085 známý jako král Vratislav I., první český král
 Vratislav I. z Pernštejna († 1496) – šlechtic a vysoký moravský zemský úředník